Nitriliruptoridae es una subclase de actinobacterias. Son bacilos Gram positivos aerobios quimioorganótrofos.

Se conocen dos géneros: Nitriliruptor encontrado en sedimentos lacustres y Euzebya encontrado en la piel de holoturias.

Referencias 

Actinobacteria